Manuel Manrique es una de las parroquias en las que se divide el municipio Simón Bolívar del estado venezolano de Zulia. 
Toma su nombre del general Manuel Manrique, vencedor de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

Ubicación 

La parroquia Manuel Manrique limita al norte con la carretera “D” y Parroquia Rafael Maria Baralt al oeste con el Lago de Maracaibo, al este con la Parroquia Rafael Urdaneta en la Av 64 y al sur con el municipio Lagunillas (Río Tamare).

Historia 

La parroquia fue creada en 1980 como una división de la parroquia Cabimas del Distrito Bolívar, entonces abarcaba el territorio de las parroquias actuales Parroquia Rafael Maria Baralt y parroquia Manuel Manrique. En 1989 con la creación del Municipio Cabimas formó parte de este siendo su primer alcalde Hernán Alemán y su concejal Franklin Duno Petit.

Siendo la parroquia sede de campos petroleros con poca autoridad de la alcaldía de Cabimas sobre ella, el alcalde se encargó más de la más poblada y problemática ciudad de Cabimas, por lo que las poblaciones de la parroquia Manuel Manrique quedaron abandonadas. Franklin Duno Petit y otros concejales solicitaron ante el Consejo Legislativo del estado Zulia su elevación a municipio dada la población, tamaño e independencia económica, la cual fue aceptada.

En 1995 se creó el municipio Simón Bolívar, con Franklin Duno como alcalde electo por votación popular, con la parroquia Manuel Manrique y parte de la Parroquia Rafael Urdaneta, originalmente iba a incluir la Parroquia Punta Gorda pero esta permaneció como parte del Municipio Cabimas.

Luego la parroquia Manuel Manrique fue dividida en la carretera D creándose la Parroquia Rafael Maria Baralt.

Poblaciones 

Dentro de la parroquia Manuel Manrique se encuentran las poblaciones de: 

 Taparito
 Tía Juana

Zona residencial 

La parroquia Manuel Manrique es la capital del municipio Simón Bolívar, y consta de las poblaciones de Taparito y Tía Juana, las cuales son las más urbanizadas, ya que fueron creadas como campos residenciales para los trabajadores de la Royal Dutch Shell.
Taparito, incluye el campo y el patio de Tanques el mismo nombre, en él se encuentra el Destacamento 51 de la Guardia Nacional.

Tía Juana, la capital del municipio, es reconocible por su pasarela en la carretera E, y la plaza Bolívar que se ha convertido en un lugar de sano esparcimiento para la población local.
El área industrial de PDVSA Tía Juana, así como el campo Tía Juana que se superpone a la ciudad (pozos al lado de las casas). Son la principal actividad económica de la población, actualmente se está construyendo el primer terminal y el primer centro comercial.

Vialidad y transporte 

La parroquia Manuel Manrique cuenta con varia vías principales como son la Av Intercomunal que la conecta con Tacarigua y Tamare, la carretera D.
Las carreteras E, F y G también son vías anchas y bien asfaltadas lo que le da fácil acceso.
Además por la Av Intercomunal pasan los carros de Cabimas – Lagunillas, Tía Juana – Cabimas y la nueva línea interna del municipio Simón Bolívar.
También existen varias avenidas que recorren la parroquia de Norte a Sur como son la 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63 y 64.

Sitios de referencia 

 Patio de Tanques Taparito. Av Intercomunal entre carreteras D y E
 Destacamento 51 de la Guardia Nacional. Av Intercomunal Taparito
 Pasarela de Tía Juana. Av Intercomunal con carretera E
 Alcaldía de Simón Bolívar. Av Intercomunal con carretera E
 PDVSA Tía Juana (Antiguo Distrito Tía Juana). Entre carreteras F y G, Av Intercomunal y Lago de Maracaibo.

Referencias 

 Página de la facultad de Arquitectura y diseño de la Universidad del Zulia.

Manuel Manrique
Tía Juana